Мерке — фамилия и топоним.

Топонимы
 Мерке — село в Меркенском районе Жамбылской области Казахстана.
 Мерке — станция (населённый пункт) в Меркенском районе Жамбылской области Казахстана.

Фамилии
 Мерке, Томас (?—1409/10) — английский клирик.

См. также